Naomi Ōsaka era la detentrice del titolo, ma è stata eliminata al terzo turno da Cori Gauff.

Come per l'edizione precedente, nel set decisivo si avrà il tie-break. Tuttavia, anziché arrivare a sette, il tie-break del set decisivo sarà vinto dal primo giocatore ad arrivare a quota dieci punti, con un distacco di almeno due punti.

In finale Sofia Kenin ha battuto Garbiñe Muguruza con il punteggio di 4-6, 6-2, 6-2.

Teste di serie 

  Ashleigh Barty (semifinale)
  Karolína Plíšková (terzo turno)
  Naomi Ōsaka (terzo turno)
  Simona Halep (semifinale)
  Elina Svitolina (terzo turno)
  Belinda Bencic (terzo turno)
  Petra Kvitová (quarti di finale)
  Serena Williams (terzo turno)
  Kiki Bertens (quarto turno)
  Madison Keys (terzo turno)
  Aryna Sabalenka (primo turno)
  Johanna Konta (primo turno)
  Petra Martić (secondo turno)
  Sofia Kenin (campionessa)
  Markéta Vondroušová (primo turno)
  Elise Mertens (quarto turno)

  Angelique Kerber (quarto turno)
  Alison Riske (quarto turno)
  Donna Vekić (terzo turno)
  Karolína Muchová (secondo turno)
  Amanda Anisimova (primo turno)
  Maria Sakkarī (quarto turno)
  Dayana Yastremska (secondo turno)
  Sloane Stephens (primo turno)
  Ekaterina Alexandrova (terzo turno)
  Danielle Collins (secondo turno)
  Wang Qiang (quarto turno)
  Anett Kontaveit (quarti di finale)
  Elena Rybakina (terzo turno)
  Anastasia Pavlyuchenkova (quarti di finale)
  Anastasija Sevastova (primo turno)
  Barbora Strýcová (primo turno)

Qualificate 

  Ann Li (secondo turno)
  Nao Hibino (secondo turno)
  Johanna Larsson (primo turno)
  Barbora Krejčíková (secondo turno)
  Anna Kalinskaya (primo turno)
  Kaja Juvan (primo turno)
  Leylah Fernandez (primo turno)
  Shelby Rogers (primo turno)

  Martina Trevisan (primo turno) 
  Catherine McNally (secondo turno) 
  Monica Niculescu (primo turno) 
  Liudmila Samsonova (primo turno) 
  Greet Minnen (secondo turno) 
  Elisabetta Cocciaretto (primo turno) 
  Harriet Dart (secondo turno) 
  Antonia Lottner (primo turno)

Wildcard 

  Coco Vandeweghe (primo turno)
  Han Na-lae (primo turno)
  Pauline Parmentier (primo turno)
  Arina Rodionova (secondo turno)

  Astra Sharma (primo turno) 
  Lizette Cabrera (primo turno) 
  Priscilla Hon (secondo turno)
  Maria Sharapova (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2020